Pusio ist der Name folgender Personen:

 Lucius Cornelius Pusio Annius Messala, römischer Politiker und Senator 
 Lucius Cornelius Pusio, römischer Politiker und Senator